Honda City – serie di autovetture prodotta dalla casa automobilistica giapponese Honda a partire dal 1981
 Honda City – prima generazione dell'utilitaria dell'Honda prodotta fra il 1981 e il 1986
 Honda City – seconda generazione dell'utilitaria dell'Honda prodotta fra il 1986 e il 1995
 Honda City – terza generazione dell'utilitaria dell'Honda prodotta fra il 1996 e il 2002